Niemcy:
 Henneberg – dzielnica Johanngeorgenstadt
 Henneberg – dzielnica Meiningen
Osoby:
 Berthold von Henneberg – biskup
 Filip von Henneberg – biskup
 Richard Henneberg – niemiecki neurolog
 Zdzisław Henneberg – polski lotnik

Inne:
 Henneberg – hrabstwo
 Henneberg – zamek

Zobacz też:
 Hennenberg